Cañada de la Aguada ist der Name folgender Fließgewässer in Uruguay:

 Cañada de la Aguada (Arroyo de San Francisco), Zufluss des Arroyo de San Francisco
 Cañada de la Aguada (Río Queguay Chico), Zufluss des Río Queguay Chico